Ла Ремолача има више значења:

 Ла Ремолача (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ремолача (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ремолача (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику